El término Gor puede referirse a:

 El municipio español de Gor en Granada,
 en música, la discográfica independiente GOR,
 En literatura fantástica a la serie de novelas de John Norman que relatan las crónicas de Gor.